A primer nivell territorial, Bielorússia està dividida en sis províncies (en bielorús вoблacть, voblast') i en la ciutat de Minsk, que té un estatus especial.

A segon nivell, cada província és fragmentada en 118 districtes (en bielorús рaëн, raion) i en 10 ciutats.

Províncies

Vegeu també 
 Llista de ciutats de Bielorússia

Referències 

Geografia de Bielorússia